Матві́ївка (до 1945 року — Шиґім, ) — село Первомайського району Автономної Республіки Крим.